Ште́ле (, , Stähle) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штеле, Аделина (1860—1945) — итальянская оперная певица австрийского происхождения.
 Штеле, Андреас (род. 1965) — немецкий гребец-байдарочник.
 Штеле, Софи (1842—1921) — немецкая оперная певица.
 Штеле, Хуго (1826—1848) — немецкий композитор.
 Захенбахер-Штеле, Эви (род. 1980) — немецкая спортсменка.